Ю́лия Ви́кторовна Сниги́рь (урожд. Сирискина; род. 2 июня 1983, Донской, Тульская область) — российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.

Биография 
Юлия Снигирь родилась 2 июня 1983 года в городе Донском Тульской области. Кандидат в мастера спорта по шахматам. Окончила гимназию № 20 города Донского (с серебряной медалью) и факультет иностранных языков (английское отделение, специальность «английская филология») Московского педагогического государственного университета. После окончания учёбы Юлия работала учителем английского языка. Попав на кастинг в рекламу одежды, получила совет от фотографа, отметившего её фотогеничность, попробовать пройти кастинг в модельное фотоагентство. На нём присутствовал ассистент по актёрам Валерия Тодоровского, предложивший Юлии попробовать себя на одну из ролей в фильм «Стиляги», съёмки которого должны были вскоре начаться. В актёрский состав Снигирь не попала, однако решила пойти учиться в театральный вуз. Училась в Театральном училище имени Щукина, курс Р. Ю. Овчинникова. Стала известна после участия в съёмках музыкального клипа на песню «До скорой встречи» группы «Звери».

Дебютом в кино для Юлии Снигирь стала роль в фильме «Последний забой», снятом в 2006 году. Юлия также участвовала в съёмках фильмов «Вакцина», «Глянец». Затем последовал большой проект Фёдора Бондарчука «Обитаемый остров». В нём Юлия сыграла роль Рады Гаал.

Вела передачу «Теория относительности» на СТС. В 2010 году стала телеведущей на канале «Петербург — Пятый канал».

В 2015 году на «Первом канале» вышел исторический телесериал «Великая», в котором актриса сыграла главную роль.

В 2020 году исполнила роль Евы Новак в телесериале «Новый Папа» режиссёра Паоло Соррентино.

В апреле 2022 года в российский прокат вышел триллер Ладо Кватании «Казнь», в котором Юлия исполнила одну из главных ролей. В декабре вышел семейный фильм «Чук и Гек. Большое приключение», в котором партнёром Юлии по картине стал Владимир Вдовиченков.

Личная жизнь 
Первый муж — Алексей Снигирь, брак длился с начала 2000-х и, примерно, до 2008 года.

Встречалась с кинооператором Максимом Осадчим, снявшим фильм «Обитаемый остров».

В феврале 2013 года стало известно, что Снигирь встречается с актёром Данилой Козловским, с которым они вместе снимались в фильме «Распутин». В начале 2014 года пара рассталась.

9 марта 2016 года Снигирь родила сына Фёдора от актёра Евгения Цыганова, в 2019 году она вышла за него замуж.

Фильмография

Съёмки в клипах 
 «День рождения» («Чай вдвоём»)
 «До скорой встречи» («Звери»)
 «Белые птицы» (Валерий Меладзе)
 «Мой брат» (Валерий Меладзе и Константин Меладзе)

Примечания

Ссылки 

Выпускники МПГУ
Кандидаты в мастера спорта России
Телеведущие СТС
Телеведущие Пятого канала (Россия)